Järnringen kan syfta på:

 Järnringen – ett äventyr till rollspelet Mutant.
 Järnringen (förlag) – ett svenskt förlag.
 Frisksportförbundet Järnringen – ett tidigare svenskt frisksportförbund.